Kostel, une commune du sud de la Slovénie située dans la région de la Basse-Carniole ;
Kostel, une localité de Croatie située dans la municipalité de Pregrada, comitat de Krapina-Zagorje.

Divers 
Kostel, serait un fils présumé de Sem fils du patriarche Noé.